Les mots obscurus, obscura et obscurum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin pouvant signifier « sombre, obscur » ou « caché ».

Le mot obscura est aussi, en espagnol et en portugais, un adjectif singulier féminin signifiant « obscure ».

Sciences et techniques 
 En optique, camera obscura est le nom latin d'une chambre noire.
 En taxonomie, les mots obscurus, obscura et obscurum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : obscurus, obscura, obscurum.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire,  désigne une période trouble de l’histoire papale, caractérisée par la débauche et la présence de femmes et de courtisanes dans les affaires ecclésiastiques (904-963).

Culture et société

Cinéma 
 Dans l'univers des Animaux fantastiques de J. K. Rowling, un obscurus est une entité parasite qui naît du refoulement par un sorcier de ses pouvoirs magiques.

Enseignement 
 Camera Obscura est un collège situé à Tel Aviv, destiné à l'enseignement des métiers de la création visuelle.

Musique 
 Obscura est un groupe de death metal technique allemand, fondé en 2002 à Munich.
 Camera Obscura est un groupe d'indie pop britannique, fondé en 1996 à Glasgow.
 Camera obscura est le dernier album studio de la chanteuse Nico, sorti en 1985.
 Porta Obscura est le deuxième album du groupe de metal gothique allemand Coronatus, publié en 2008.

Notes et références 

Épithète spécifique